Filow oder Filov () ist der Familienname folgender Personen:
 Bogdan Filow (1883–1945), bulgarischer Wissenschaftler und Politiker
 Wladimir Alexandrowitsch Filow (1930–2006), russischer Toxikologe und Bibliothekar